urząd prefekta i okres jego kadencji
 prefektura (starożytność) – urząd prefekta i okres jego kadencji oraz jednostka podziału administracyjnego w starożytnym Rzymie 
 prefektura – jednostka podziału administracyjnego (ogólnie)
 prefektury Japonii

Zobacz też